14-й міжзональний турнір з шахів  — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у Сіраку від 17 липня до 10 серпня 1987 року.

Троє переможців здобули право грати в матчах претендентів. Третім став Портіш, який переміг у додатковому матчі Джона Нанна.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 471, 600. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
  Партії на сайті pgnmentor.com

Міжзональні турніри
1987 у шахах